Albert Willebrand ist der Name folgender Personen:

* Albert Willebrand (der Ältere) (1608–1681), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Klosterinspektor
 Albert Willebrand (der Jüngere) (1652–1700), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer